Mužská čtyřhra Gazprom Hungarian Open 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Brian Baker a Nikola Mektić, jehož členové nestartovali společně. Baker se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Mektiće se stal Rakušan Alexander Peya, s nímž skončil ve na raketách Wesleyho Koolhofa a Artema Sitaka.

Vítězem se stal nenasazený britsko-chorvatský pár Dominic Inglot a Franko Škugor, který ve finále za 1.34 hodin zdolal nizozemsko-argentinské turnajové čtyřky Matwého Middelkoopa s Andrésem Moltenim. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–1 rozhodl až supertiebreak dvoubodovým poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Inglot vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a v sedmé sezóně za sebou dosáhl alespoń na jednu trofej. Pro Škugora to bylo první takové turnajové vítězství. Obě finálové dvojice odehráli jako spoluhráči první turnaj v kariéře.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (semifinále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Matwé Middelkoop /  Andrés Molteni (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP World Tour 2018